Риша́рлисон, полностью Ришарлисон Барбоза Фелизбино () — бразильский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Бразилии.

Биография 
Начал профессиональную карьеру в «Санту-Андре».

В 2005 году стал игроком «Сан-Паулу» и выиграл с «трёхцветными» Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира.

В том же 2005 году возникли слухи насчёт нетрадиционной сексуальной ориентации, однако это было отвергнуто самим игроком, его партнёрами по клубу и руководством «Сан-Паулу». Поводом для таких разговоров стало празднование гола в ворота «Палмейраса» Ришарлисоном, так называемого Dança da bundinha. Несмотря на то, что недоброжелатели игрока продолжают создавать в интернете пародии и издёвки в адрес игрока, в прессе сошлись на том, что поведение игрока было всего лишь частью «образа мачо». Также, в 2007 году Ришарлисон выиграл судебное дело против тренера «Палмейраса», назвавшего его геем, тем самым, по словам футболиста, нанеся вред его репутации.

6 февраля 2008 года Ришарлисон дебютировал в сборной Бразилии в матче против сборной Ирландии, в котором «Селесао» победила со счётом 1:0.

В 2011 году перешёл в «Атлетико Минейро», с которым в 2013 году вновь завоевал Кубок Либертадорес, причём для клуба из Белу-Оризонти это был первый успех подобного рода.

Семья 
Ришарлисон — сын известного в прошлом игрока и капитана «Коритибы» Рейналдо Фелизбино, чемпиона Бразилии 1985 года, выступавшего в том числе и за «Флуминенсе». Родной брат Ришарлисона — Александро — выступает за «Васко да Гама», в прошлом также выступал за «Интернасьонал», «Крузейро» и лиссабонский «Спортинг». Кроме того, Ришарлисон и Александро — шурины бывшего игрока сборной Португалии Деку по одному из его браков.

Барбоза совершил каминг-аут, признавшись, что он бисексуален.

Титулы 
  Чемпион Бразилии (3): 2006, 2007, 2008
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2004
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2013
  Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2005
  Обладатель Серебряного мяча (1): 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Америка» Рио-де-Жанейро
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Гоа»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Кампиненсе»
Игроки ФК «Нороэсте»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Санту-Андре»
Игроки ФК «Сианорти»
Игроки ФК «Шапекоэнсе»